

Persone 
 Erik Scavenius – politico e diplomatico danese
 Harald Scavenius – politico e diplomatico danese
 Jacob Brønnum Scavenius Estrup – politico danese
 Jacob Frederik Scavenius – politico danese